Gaja steht für:

 Gaja (Wein), italienischer Weinproduzent

Gaja ist der Familienname folgender Personen:
 Antoni Griera i Gaja (1887–1974), spanischer Romanist und Katalanist
 Giorgio Gaja (* 1939), italienischer Jurist

Siehe auch:
 Gaea
 Gaia
 Gaya (Begriffsklärung)